Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Scott Melville e Piet Norval che hanno battuto in finale Jacco Eltingh e Paul Haarhuis 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  Javier Sánchez (secondo turno)

 Menno Oosting /  Daniel Vacek (semifinali)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Scott Melville /  Piet Norval (Campioni)
 Gary Muller /  Marcos Ondruska (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1994